Pere I d'Aragó i Pamplona (1069 - Vall d'Aran, 1104), rei d'Aragó i Pamplona (1094-1104), comte de Ribagorça i Sobrarb (1085-1104) 
 Pere II d'Aragó (1177 /1178 - Muret, Comtat
 Pere III d'Aragó (València, 1240 - Vilafranca del Penedès, Catalunya, 1285), comte de Barcelona, rei d'Aragó i rei de València (1276-1285) i rei de Sicília (1282-1285)
 Pere IV d'Aragó (1319, Balaguer- 1387, Barcelona), comte de Barcelona, rei d'Aragó, rei de València i de Sardenya (1336-1387)
 Pere V d'Aragó (1429 - Granollers, 1466), rei d'Aragó i comte de Barcelona (1464-66)
 Pere d'Aragó i d'Alburquerque (1405 - Nàpols, 1438) fou Infant d'Aragó i virrei de Sicília, duc de Noto, senyor de Terrassa, Vilagrassa
 Pere d'Aragó i d'Anjou (Barcelona, 1305 - Pisa, 1381), infant d'Aragó, comte de Ribagorça (1322-81), comte d'Empúries (1325- 41), comte de les muntanyes de Prades (1341-81), senyor de la baronia d'Entença (1341-81) i senyor de Gandia (1323-59)
 Pere d'Aragó i Aragó o Pere III d'Empúries (? - 1401), comte d'Empúries (1401) 
 Pere Antoni d'Aragó-Cardona-Córdoba i Fernández de Córdoba (Lucena, 1611 - Madrid, 1690), aristòcrata, polític i militar espanyol
 Pere d'Aragó i de Comenge o Pere II d'Urgell (1340 - Balaguer, 1408), comte d'Urgell i vescomte d'Àger, baró d'Entença, d'Antillón i d'Alcolea de Cinca
 Pere d'Aragó i de Sicília (1275 - Tordehumos, 1296), infant d'Aragó i lloctinent de Catalunya (1285-1296)